Константин Петрович Королёв (1901—1985) — советский учёный в области динамики и прочности локомотивов, основоположник теории вписывания подвижного состава в кривые, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

После окончания технического училища работал помощником машиниста в депо Люблино.

В 1930 г. окончил МИИТ, работал там же ассистентом на кафедре сопротивления материалов, и одновременно учился в аспирантуре. В 1931 году в командировке в США.

С 1932 года научный сотрудник ВНИИЖТ. Профессор (1952).

В 1935 году предложил методы определения динамических боковых сил и направляющих усилий с учётом упругости пути, дающие возможность получить расчётным путём значения, очень близкие к действительным. Эти методы стали применяться при проектировании и строительстве экипажной части локомотивов.

Защитил диссертации:
 кандидатская (1939) — «Геометрическое вписывание паровозов в кривые»;
 докторская (1950) — «Вписывание паровозов в кривые».

Создатель научных основ системы экспериментальных исследований динамики локомотивов.

Сочинения:
 Вписывание паровозов в кривые участки пути. Москва изд-во и 1-я тип. Трансжелдориздата 1950. 224 с. черт. 23 см
 Геометрическое вписывание локомотивов в кривые: Сб. науч. тр./ Всесоюзный НИИ ж.-д. трансп. Вып.92.- М.: Транс-желдориздат, 1940. 150 с.
 Динамика и прочность локомотивов. Сб. науч. тр./ Всесоюзный НИИ ж.-д.трансп.Вып.574.- М.: Транспорт, 1977.- 120 с.
 Исследования в области динамики и прочности локомотивов: Сб. статей / Всесоюзный НИИ ж.-д. трансп. Вып.393.-М.:Транспорт, 1969. 288 с.
 Тележечные экипажи локомотивов для повышенных скоростей движения: Сб. науч. тр./ Всесоюзный НИИ ж.-д. трансп. Вып.248.- М.: Трансжелдориздат, 1962. 304 с.
 Сварные конструкции локомотивных тележек.- М.: Транспорт, 1971.- 72 с.
 Технические требования на экипажи локомотивов для повышенных скоростей движения: Сб. науч. тр./ ЦНИИ МПС. Вып. 248.- М.: Трансжелдориздат, 1962. 246 с.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями, знаком «Почетному железнодорожнику».

Источники 
 http://www.vniizht.ru/files/file_87/wissen_3_4.pdf 
 https://web.archive.org/web/20161030202225/http://encyclopedia.74pro.club/node/103